West Columbia désigne :

 West Columbia, une ville de Caroline du Sud ;
 West Columbia, une ville du Texas.

Homonymie de toponyme